Vodostaj može značiti:

Vodostaj, razina vode u rijekama
Vodostaj (Karlovac), naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija